The Country Blues of John Lee Hooker – płyta Johna Lee Hookera z 1960 roku.

Lista utworów

Twórcy 
|1||John Lee Hooker – gitara, wokal

Przypisy 

Albumy bluesowe
Albumy Johna Lee Hookera
Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Albumy Riverside Records